

Якшур — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Якшур — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Див. також 
 Якшурка
 Якшур-Бодья